Общегреческий чемпионат 1953/1954 () — 18-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1953/1954
Греция
Греция
1953 год в Греции
1954 год в Греции